Cottage Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottage Grove (Alabama)
 Cottage Grove (Connecticut)
 Cottage Grove (Illinois)
 Cottage Grove (Indiana)
 Cottage Grove (Kalifornien)
 Cottage Grove (Maryland)
 Cottage Grove (Minnesota)
 Cottage Grove (Ohio)
 Cottage Grove (Oregon)
 Cottage Grove (Pennsylvania)
 Cottage Grove (Tennessee)
 Cottage Grove (Wisconsin), im Dane County
 Cottage Grove (Town), Town(ship) in Wisconsin